Dodecápolis puede referirse a cualquiera de los grupos de doce (dodeca, en griego) ciudades  (polis, en griego) que se formaron en la Antigüedad:

Dodecápolis jónica o Liga Jónica
Dodecápolis eolia (Eólida)
Dodecápolis etrusca (etruscos)